Le Championnat d'Europe de korfbal est une compétition réunissant les meilleurs nations européennes sous l'égide de la Fédération internationale de korfbal (IKF). Les Pays-Bas ont remporté toutes les éditions.

Indoor

Palmarès

Meilleur scoreur

Bilan 
Mise à jour après l'édition 2021

Beach

Notes et références 

Championnat d'Europe
Compétition de korfbal
Compétition fondée en 1998